

Sigle e acronimi 
 PARC – acronimo di Palo Alto Research Center di proprietà della Xerox
 acronimo di Pan American Racquetball Confederation
 acronimo di Pan African Reconciliation Centre
 acronimo di Palestinian Agriculture Relief Committees

Altro 
 PARC – evento promozionale di lancio delle uscite di novità informatiche
 Parc – film del 2009 diretto da Arnaud des Pallières
 Le Parc – album dei Tangerine Dream del 1985